Things We Lost in the Fire steht für:

 Things We Lost in the Fire, Originaltitel von Eine neue Chance, US-amerikanisch-britischer Film von Susanne Bier (2007)
 Things We Lost in the Fire, Lied von Bastille (Band) (2013)